El término «Fiesta» puede referirse a:

Automoción 
 Ford Fiesta, modelo de vehículo de la marca Ford.

Cine 
 Fiesta (1941), película dirigida por LeRoy Prinz.
 Fiesta (Machine Gun Mama) (1944), película dirigida por Harold Young.
 Fiesta (1947), película protagonizado por Esther Williams y Ricardo Montalbán.
 Fiesta (1957), película protagonizado por Tyrone Power, Ava Gardner y  Errol Flynn.
 Fiesta (Feest!) (1963), película (c) dirigida por Paul Verhoeven.
 Fiesta (1995), película - basada en la novela de José Luis de Vilallonga.
 La fiesta (La boum) (1980), película de Claude Pinoteau, producida en Francia.
La fiesta (2003), película de Manuel Sanabria y Carlos Villaverde, producida en España.

Literatura 
 Fiesta (1926), novela de Ernest Hemingway.

Música 
Agrupaciones
 Fiesta (1984-1987), banda de Polonia.
 La Fiesta (2002-2003), banda de España

Álbumes
 Fiesta (1977), álbum de Raffaella Carrá.
 Fiesta (1998), álbum de Fiskales Ad-Hok.
 Fiesta (1999), álbum de Miranda.
 Fiesta (2006), álbum de Carlito.
 Fiesta (2006), álbum de 6cyclemind.
 Fiesta (2013), álbum de Denise Rosenthal (D-Niss).
 Fiesta (2016), álbum de Inti Illimani Histórico.

Canciones
 Fiesta (1977), canción de Raffaella Carrá.
 Fiesta (1988), canción de The Pogues.
 Fiesta (2008), canción de Los Bunkers.
 Fiesta (2012), canción de Carlprit.
 Fiesta (2016), canción de Helena Paparizou.